Altarese – abitante di Altare
 Dialetto altarese – dialetto parlato ad Altare